Esistono più comuni francesi con questo nome

 Rouville – Oise
 Rouville – Senna Marittima